По́джіо — італійське прізвище.

 Поджіо Вітторіо Амадео ( 29 серпня 1812, Одеса) — родоначальник дворянського роду Поджіо в Російській імперії.
 Поджіо Йосип Вікторович (30 серпня 1792 — 8 січня 1848) — декабрист, член Південного товариства, штабс-капітан у відставці, син Вітторіо Поджіо, старший брат Олександра Вікторовича Поджіо.
 Поджіо Михайло Олександрович (1850—1889) — дипломат, автор книги «Нариси Кореї» (Сакт-Петербкрг, 1892).
 Поджіо Олександр Вікторович (14 квітня 1798 — 6 червня 1873) — декабрист, один із найактивніших членів Південного товариства, син Вітторіо Поджіо, молодший брат Йосипа Поджіо.
 Поджіо Олександр Йосипович (1 лютого 1820—1885) — земський діяч, син Йосипа Поджіо.
 Поджіо Олександр Михайлович (19 лютого 1881—1919) — генерал-майор, начальник корпусу Дієвої армії УНР.

Див. також 

 Поджіо (родина)

Італійські прізвища